Вільблеве́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний схід від Парижа, 185 км на північний захід від Діжона, 70 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 714 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1858,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вільблевен на сайті французького Національного інституту географії
 Вільблевен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільблевен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільблевен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільблевен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна